Maltese ist der Familienname folgender Personen:

 Curzio Maltese (1959–2023), italienischer Politiker, Autor und Journalist
 George Maltese (1931–2009), US-amerikanischer Mathematiker
 Leonardo Maltese (* 1997), italienischer Schauspieler
 Michael Maltese (1908–1981), US-amerikanischer Drehbuchautor und Storyboard-Zeichner
 Stefano Maltese (* 1955), italienischer Jazz- und Improvisationsmusiker

Maltese steht für:
 Corto Maltese, Comic-Held

Siehe auch:
 Maltese Falcon, Segelyacht
 The Maltese Falcon
 Roman von Dashiell Hammett, der in deutscher Übersetzung den Titel Der Malteser Falke trägt
 auf der Grundlage dieses Romans entstandener Film, der auf Deutsch den Titel Die Spur des Falken trägt
 Maltese Falcon Award
 Maltese Premier League 2008/09
 Malteser
 maltesisch